Spojení písmen N a D může mít různé významy:

ND 
 Národní divadlo
 Neighbor Discovery Protocol – internetový protokol pro IPv6
 Národní demokracie – politické strany

Ve francouzštině:
 Notre Dame – Panna Maria, např. Katedrála Notre-Dame (Paříž)

Nd 
 neodym (z latinského Neodymium) – chemický prvek

nd 
 severní ndebelština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

Externí odkazy 
 

Zkratky
Značky